Mistrovství světa ve fotbale žen do 17 let je fotbalová soutěž žen, jejichž věk nepřesáhl sedmnáct let a je pořádána v sudé roky asociací FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Tato soutěž je organizována od roku 2008.

Výsledky jednotlivých ročníků

Přehled podle zemí

Externí odkazy 
 
Oficiální stránka 

 
Fotbalové soutěže
Ženský fotbal